Njuktjajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Njukttjajávrrie (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (13,8 ha)
Njukttjajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (36,9 ha)
Njuktjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736491-163576), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,7 ha)
Njuktjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737263-165096), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,1 ha)
Njuktjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740125-172035), sjö i Jokkmokks kommun,  (14,9 ha)
Njuktjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740736-170507), sjö i Jokkmokks kommun, 
Njuktjajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741928-169051), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,38 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn